Il singolare del BMW Open 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Karel Nováček ha battuto in finale Thomas Muster 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Stefan Edberg (secondo turno)
  Aaron Krickstein (secondo turno)
  Michael Chang (primo turno)
  Jim Courier (quarti)

 Carl-Uwe Steeb (secondo turno) 
 Pete Sampras (primo turno) 
 Guillermo Pérez Roldán (primo turno) 
 Horst Skoff (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
BMW Open 1990